Paulo José Ferreira dos Santos. Vialonga, 11 de maig de 1962, ciclista portuguès.
Paulo Renato Ferreira. Cascais, 18 de gener de 1979, futbolista portuguès.